Темпести () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1729—1804) — итальянский художник.
 Темпести, Стефано (род. 1979) — итальянский ватерполист, вратарь сборной Италии и клуба «Про Рекко».
 См. также 
 Темпеста